Jiří Vilém Hesensko-Darmstadtský (11. července 1722, Darmstadt – 21. června 1782, Darmstadt) byl hesensko-darmstadtským princem.

Život 
Princ Jiří Vilém se narodil v létě roku 1722 v Darmstadtu jako druhý syn lankraběte Ludvíka VIII. a jeho manželky Šarloty z Hanau-Lichtenbergu. Od roku 1738 velel ve své zemi armádnímu pluku. Od 40. let 18. století velel také pruskému regimentu. Dosáhl hodnosti generála kavalérie. Byl oficiálním vojenským poradcem svého otce, měl však silného rivala ve svém starším bratru Ludvíkovi, který následoval příkladu svého přítele, pruského krále Fridricha II., a rozšířil Pirmasens jako posádkové město.

V roce 1748 se šestadvacetiletý Jiří Ludvík oženil s o sedm let mladší Marií Luisou Albertinou Leiningensko-Falkenbursko-Dagsburskou. Tímto sňatkem získal majetky Broich, Oberstein, Aspermont, Burgel a Reipolzkirchen. S Marií měl devět dětí.

V roce 1764 obdržel pro radost Starý palác v Darmstadtu s přilehlou zahradou. Byl to dar od otce, který jej vždy upřednostňoval před jeho bratrem Ludvíkem. Jiří Vilém nechal palác rozšířit o Bílou věž. V Darmstadtu zastupoval vládnoucí rodinu, protože jeho bratr pobýval většinou v Pirmasens.

Potomci 
Jiří Ludvík měl se svou manželkou z čtyřiatřicetiletého manželství devět dětí, z nich se osm dožilo dospělosti:

 Ludvík Jiří Karel Hesensko-Darmstadtský (27. března 1749 – 26. října 1823)
 Jiří Fridrich Hesensko-Darmstadtský (1750)
 Frederika Hesensko-Darmstadtská (20. srpna 1752 – 22. května 1782)
 Jiří Karel Hesensko-Darmstadtský (14. června 1754 – 28. ledna 1830)
 Šarlota Hesensko-Darmstadtská (5. listopadu 1755 – 12. prosince 1785)
 Karel Vilém Jiří Hesensko-Darmstadtský (1757 – 1797)
 Fridrich Jiří August Hesensko-Drmstadtský (21. července 1759 – 19. května 1808)
 Luisa Hesensko-Darmstadtská (15. února 1761 – 24. října 1829)
 Augusta Vilemína Marie Hesensko-Darmstadtská (14. dubna 1765 – 30. března 1796)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 11. července
Narození v roce 1722
Úmrtí 21. června
Úmrtí v roce 1782
Úmrtí v Darmstadtu
Hesensko-Darmstadtští
Němečtí princové
Narození v Darmstadtu
Generálové
Muži